|}

Die Bahnstrecke Bender–Galați ist eine Hauptbahn in der Republik Moldau, Transnistrien, der Ukraine und Rumänien. Sie verläuft von Bender in Transnistrien über Căinari und Basarabeasca in Moldau und weiter über Reni in der Ukraine und Giurgiulești in Moldau nach Galați in Rumänien, auf einem kurzen Stück nördlich von Basarabeasca wird ebenfalls ukrainisches Gebiet durchfahren und es gibt einen Haltepunkt. Die eingleisige Strecke ist in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt, in Galați besteht Anschluss an das rumänische Netz mit Gleisen in Normalspur (1.435 mm).  Der Betrieb wird durch die Moldauische Eisenbahn von Bender bis nach Galați gewährleistet, von dort übernehmen die Rumänischen Eisenbahnen den Betrieb.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1877 durch die Bendery-Galatzer Eisenbahn eröffnet, 1882 wurde die Strecke ein Teil der Russischen Südwestbahnen. Die Strecke kam nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Rumänien, die Rumänischen Staatsbahnen übernahmen den Betrieb und spurten zwischen 1921 und 1923 die Strecke auf Normalspur (1.435 mm) um. Nach der Besetzung durch die Sowjetunion 1940 wurden die Strecken wieder auf Breitspur verbreitert, abermals aber nach der Rückeroberung durch Rumänien 1941 wieder auf Normalspur umgebaut, um dann schließlich nach dem endgültigen Verbleib bei der Sowjetunion 1945 in Breitspur bis zur Grenzstation Giurgiulești, später zum Stahlwerk nach Galați ausgebaut zu werden. Durch die Sezession Transnistriens und Problem der Nutzung der Schienenwege auf diesem Gebiet durch die Moldauischen Bahnen wurde im Herbst 2005 eine Neubaustrecke von Chișinău nach Căinari eröffnet, damit wieder Züge in die südlichen Landesteile Moldaus verkehren können. 2008 kam auch die Neubaustrecke von Giurgiulești nach Cahul hinzu.

Betrieb 
Der Betrieb auf der Gesamtstrecke ist seit März 2006 eingestellt, da Transnistrien die Durchfahrt verweigert, seit 1. Oktober 2010 ist aber wieder Betrieb nach Bender möglich.
Nach der Grenze zu Rumänien müssen die Wagen in Galați auf die Normalspur (1435 mm) umgespurt werden, um weiter im rumänischen Netz fahren zu können, es besteht allerdings nur Güterverkehr auf dem Abschnitt zwischen Giurgiulești und Galați, so dass diese Umspurung nicht notwendig ist.

Siehe auch 
 Pridnestrowskaja schelesnaja doroga
 Calea Ferată din Moldova
 Căile Ferate Române

Weblinks 
 Fotos der Teilstrecke Abaclia–Giurgiulești

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke in der Republik Moldau
Internationale Bahnstrecke
Verkehr (Kreis Galați)
Transnistrien